Il gruppo dell'arsenico è un gruppo di minerali che cristallizzano secondo il sistema trigonale contenenti i semi metalli antimonio, arsenico e bismuto.

Minerali del gruppo dell'arsenico 
 Antimonio nativo
 Arsenico nativo
 Bismuto nativo
 Stibarsenico

Note

Collegamenti esterni 
 

Arsenico